Tura – pojęcie związane z grami
 Tura – miasto w Indiach
 Tura – miasto w Rosji
 Tura – miasto na Węgrzech
 Tura – rzeka
 Tura – stanowisko archeologiczne w Egipcie z okresu Nagada III